randmeer (water), een water rondom een polder
randmeer (zeilboot), een open zeilboot van 6,50 meter